Mściciel – powieść sensacyjna Fredericka Forsytha 
 Mściciel – powieść sensacyjna Marka Billinghama
 Mściciel – pociąg pancerny Wojska Polskiego II RP
 Mściciel – serial telewizyjny kręcony w latach 1998-1999
 Mściciel – amerykański western z 1973 roku
 Mściciel – film akcji z 2004 roku
 Mściciel - pseudonim Wojciecha Lisa, żołnierza podziemia niepodległościowego
 Mściciel - pseudonim Jana Borysewicza, żołnierza Armii Krajowej z Wileńszczyzny